Roger Maes (volleyballer), Belgisch volleyballer
 Roger Maes (voetballer), Belgisch voetballer